Ротру () — имя собственное.

Персоналии

Фамилия 
 Ротру, Жан (1609—1650) — французский драматург и поэт.

Личное имя 
 Ротру III дю Перш (ум. 1144) — граф Перша с 1100/1101 года, сеньор Беллема с 1126 года. 
 Ротру IV дю Перш (1135—1191) — граф Перша с 1144 года.